Antonio de Orleans puede referirse a:

Antonio Felipe de Orleans (1775-1807), príncipe francés, hijo de Luis Felipe II de Orleans y de Luisa María Adelaida de Borbón, hermano menor del rey Luis Felipe I de Francia.
Antonio de Orleans (1824-1890), príncipe francés, duque de Montpensier e infante de España, hijo del rey  Luis Felipe I de Francia.
Antonio de Orleans y Borbón (1866-1930), infante de España y duque Galliera (hijo del anterior).
Antonio Gastón de Orleans-Braganza (1881-1918), príncipe de Brasil (primo del anterior).
Antoine de Orleans-Braganza (1950), príncipe de Brasil.